Тулу́п:
 Тулуп — зимняя дорожная и постовая особо тёплая одежда.
 Тулуп — один из простейших прыжков в фигурном катании.